Als Raum bezeichnet man in der Mathematik eine Menge  versehen mit einer mathematischen Struktur. Unter einem Unterraum oder Teilraum versteht man eine Teilmenge , welche bezüglich der Struktur im weitesten Sinne abgeschlossen ist. Die genaue Definition hängt von der Struktur ab.

Beispiele

Untervektorraum 

Sei  ein Vektorraum über einem Körper . Eine Teilmenge  von  heißt Untervektorraum von , wenn sie mit den von  induzierten Verknüpfungen selbst ein Vektorraum ist. Dies ist genau dann der Fall, wenn

 für alle  auch  (Abgeschlossenheit bezüglich der Addition) und
 für alle  und alle  auch  (Abgeschlossenheit bezüglich der Skalarmultiplikation)

gilt.

Topologischer Raum 
 sei ein topologischer Raum auf der Menge  mit der Familie der offenen Mengen . Jede Teilmenge  wird zu einem Unterraum, wenn darauf die Durchschnitte von  mit den in  offenen Mengen als offene Mengen des Unterraums definiert werden.  wird damit zu einem topologischen Raum, der die Unterraumtopologie trägt.

Dieser Unterraum erbt im Allgemeinen nicht alle Eigenschaften des größeren Raumes , zum Beispiel kann die Trennungseigenschaft T4 verloren gehen.

Metrischer Raum 
 sei ein metrischer Raum. Jede Teilmenge  wird zu einem Unterraum  durch Einschränken der Metrik von  auf .

Falls  ein vollständiger metrischer Raum ist, so ist  genau dann ein vollständiger metrischer Raum, wenn  abgeschlossen ist.

Kategorielle Definition 
Im Kontext einer Kategorie von Räumen definiert man einen Unterraum eines Raumes dadurch, dass ein bestimmter Monomorphismus in den Raum, in dem er enthalten sein soll, existiert. Je nach Situation fordert man etwa, dass der Monomorphismus extrem sein muss. Dies macht in nicht-ausgeglichenen Kategorien einen Unterschied, etwa in der Kategorie der topologischen Räume: Jede stetige Injektion ist dort ein Monomorphismus, dieser ist jedoch nicht unbedingt eine Einbettung im Sinne der Topologie, da das Bild eines Monomorphismus auch gröber sein kann als der potentielle Unterraum. Ein extremer Monomorphismus ist dagegen gerade eine topologische Einbettung.

Literatur 
 Boto von Querenburg: Mengentheoretische Topologie. Springer-Verlag, ISBN 3-540-67790-9 
 Gerd Fischer: Lineare Algebra, Vieweg-Verlag, ISBN 3-528-03217-0

Topologischer Raum
Metrischer Raum